Freedom steht für: 

 Freedom (Anime), Original Video Animation aus dem Jahr 2007
 Freedom (Zeitschrift), eine englische anarchistische Zeitschrift
 Freedom (Band), britische Rockband
 Freedom (Lied), Song von Wham! aus dem Jahr 1984
 Freedom! ’90, Lied von George Michael aus dem Jahr 1990
 Freedom (Paul-McCartney-Lied), Song von Paul McCartney aus dem Jahr 2001
 Freedom (Album), Album von Neil Young aus dem Jahr 1989
 Freedom (Akon-Album), Album von Akon aus dem Jahr 2008
 Freedom (Apfel), eine Apfelsorte
 Freedom (Rose), eine Rosensorte
 Freedom, Name des Vorläuferprojekts der ISS, siehe Internationale Raumstation #Vorgeschichte
 Freedom (Schiffstyp), ein japanischer Frachtschiffstyp der 1960er Jahre
 LML Freedom, Leichtkraftrad des indischen Herstellers LML

Freedom ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Freedom (Idaho)
 Freedom (Indiana)
 Freedom (Kalifornien)
 Freedom (Kentucky)
 Freedom (Maine)
 Freedom (Maryland)
 Freedom (Michigan)
 Freedom (Missouri)
 Freedom (Nebraska)
 Freedom (New Hampshire)
 Freedom (New York)
 Freedom (Ohio)
 Freedom (Oklahoma)
 Freedom (Pennsylvania)
 Freedom (Utah)
 Freedom (Washington)
 Freedom (Wisconsin), Outagamie County
 Freedom (Town, Forest County), Town(ship) in Wisconsin
 Freedom (Town, Outagamie County), Town(ship) in Wisconsin
 Freedom (Town, Sauk County), Town(ship) in Wisconsin
 Freedom (Wyoming)

Siehe auch:
 Freedom 251
 Freedom Fighter
 Freedom Township
 New Freedom